Habitus (lat. ‚Stellung‘, ‚Verhalten‘) steht für:

 Habitus (Biologie), äußeres Wesen eines Organismus
 Habitus (Soziologie), Auftreten oder Benehmen eines Menschen

Habitus ist das Cognomen folgender Personen:

Siehe auch:
 Kristallhabitus, Größenverhältnis der Flächen eines Kristalls zueinander
 Identifikatorischer Habitus, für den Hinduismus postulierte Denkform
 Habituation, abnehmende Antwortbereitschaft
 Habitat, Aufenthaltsbereich einer Tier- oder Pflanzenart